Der Begriff Pedum bezeichnet
 den bischöflichen Krummstab
 eine antike Stadt in Latium, siehe Pedum (Latium)